Isolella ima više značenja:
 Isolella, Rovigo
 Isolella, Verona